Astoria bezeichnet eine Reihe von Orten, Gebäuden, Hotels und sonstigen Entitäten, deren Name in aller Regel direkt oder indirekt auf Johann Jakob Astor zurückgehen, einen deutschamerikanischen Unternehmer, der in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts als der reichste Mann der Welt galt:

 Astoria (Bremen), ein ehemaliges Varieté in Bremen
 Astoria (London), einen Veranstaltungsort für Konzerte in London
 Astoria (Metró Budapest) U-Bahn-Station in Budapest

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Astoria (Georgia), im Ware County
 Astoria (Illinois), im Fulton County
 Astoria (Missouri), im Wright County
 Astoria (Queens), ein Stadtteil in New York City
 Astoria (Ohio), im Butler County
 Astoria (Oregon), im Clatsop County
 Astoria (South Dakota), im Deuel County

Hotels

Schiffe
 Astoria (Schiff), heutiger Name der Stockholm (Schiff, 1948)
 Saga Pearl II, ehemals Astoria, Kreuzfahrtschiff, bekannt aus der Fernsehserie Das Traumschiff
 Astoria Grande, aktueller Name der AIDAcara
 USS Astoria der United States Navy

Sonstiges
 ehem. Motorradmarke, siehe Nürnberger Motorradindustrie#Astoria
 Astoria (Tonstudio), das auf einem Hausboot gelegene Tonstudio von David Gilmour (Pink Floyd)
 Astoria-Film, eine ehemalige österreichische Filmproduktionsgesellschaft
 Filmpalast Astoria, ein Multiplex-Kino in Zwickau 
 FC-Astoria Walldorf, einen deutschen Fußballverein
 Astoria Bydgoszcz, eine polnische Basketballmannschaft
 Astoria (Soyfer), Werk des österreichischen Schriftstellers Jura Soyfer
 Astoria Park, Park im Queens County, New York
 Astoria State Wildlife Management Area, Park im Deuel County, South Dakota
 Astoria (Mineralwasser), eine Mineralwassermarke und Bezeichnung seiner Quelle (Astoria Quelle) in Münster (Tirol)
 Astoria (Erfrischungsgetränk), Orangen-Fruchtsaftgetränk mit Kohlensäure 
 Verfallen – Folge 1: Astoria, Album der Band ASP 

im NRHP (Nationales Verzeichnis historischer Stätten der USA) gelistete Objekte:
 Astoria Center of Israel, in Astoria, New York, ID-Nr. 09000833
 Astoria City Hall, in Astoria, Oregon, ID-Nr. 84002940
 Astoria Column, in Astoria, Oregon, ID-Nr. 74001681
 Astoria Downtown Historic District, in Astoria, Oregon, ID-Nr. 98000631
 Astoria Elks Building, in Astoria, Oregon, ID-Nr. 90000843
 Astoria Fire House No. 2, in Astoria, Oregon, ID-Nr. 84002946
 Astoria Victory Monument, in Astoria, Oregon, ID-Nr. 84000466
 Astoria Wharf and Warehouse Company, in Astoria, Oregon, ID-Nr. 84002949

Siehe auch:
 Hotel Astoria
 Waldorf-Astoria
 Astor